Шульгино — посёлок при станции Заокского района Тульской области. Входит в Демидовское сельское поселение.

География 
Посёлок расположен на Среднерусской возвышенности, при станции Шульгино.

Уличная сеть отсутствует.

Население

Инфраструктура 
Дачные и садовые посёлки.

Транспорт 
Железнодорожная станция Шульгино Курского направления Московской железной дороги.

Примечания 

Населённые пункты Заокского района